«Ifigenia en Táuride» puede referirse a:

Tragedia 
 Ifigenia en Táuride o Ifigenia entre los tauros (414 a. C.), tragedia de Eurípides.

Óperas 

 Ifigenia en Táuride (1696), ópera de André Campra.
 Ifigenia en Táuride (1781), ópera de Niccolò Piccinni.
 Ifigenia en Táuride (1779), ópera de Gluck.

Prosa 
 Ifigenia en Táuride, drama en prosa de Goethe.